Cash and carry puede referirse a:
Cash and carry, una fórmula comercial.
Cash and carry, una ley de Estados Unidos aprobada en el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
Cash and carry, un programa de televisión.